Коллекция Филиппи является собранием клерикальных, религиозных и духовных головных уборов.

Коллекция 

Коллекция Филиппи является частной коллекцией, собранной предпринимателем Дитером Филиппи, генеральным директором Германской телекоммуникационной компании в Киркеле.

Основное внимание в коллекции уделено более чем 500 головным уборам, взятых из христианства (разных конфессий, от католиков до анабаптистов), ислама, иудаизма, каодаизма, синтоизма, буддизма, сикхизма, суфизма и других религиозных общностей.

Кроме того, коллекция содержит более чем 100 принадлежностей церковного и литургического облачения. Среди них можно найти папскую обувь, литургические перчатки, паллии, наперсные кресты, епископские перстни, фарфоровые изделия, декорированные папскими символами и надписями, поясы, шарфы кардиналов и другие.

Более того, коллекция включает 52 шнура для наперсных крестов, некоторые из них являются продуктами трудоёмкого процесса по изготовлению позумента. Глава Римско-католической церкви, кардиналы и епископы вешают свои наперсные кресты на эти шнуры.

Местоположение 
На данный момент коллекция не является достоянием широкой публики. Однако, при предварительном запросе по телефону, она доступна вниманию заинтересованных лиц. Коллекция находится в Киркеле (Саар, Германия).

Понятие и предназначение 
Изначально головные уборы служат как средства предохранения. В ходе истории они наделяются функцией определять человека: головные уборы свидетельствуют о происхождении, сословии, профессии, принадлежности к определённой общности и положении в иерархии. В конце концов, головные уборы приобретают и декоративную функцию.

Религиозные и клерикальные головные уборы представляют небольшую группу из всего спектра шляп. Те, кто знакомы со соответствующим смыслом этих головных уборов, могут определить принадлежность и статус сановника по надетой шляпе. Как дополнение, некоторые головные уборы играют роль украшения, так как они сделаны из дорогих, редких и драгоценных материалов. В настоящее время защитная функция головных уборов не столь важна.

Выставки 
 Октябрь 2010 — Июль 2011: Немецкий музей гигиены, Дрезден. Небольшая часть Коллекции Филиппи будет доступна широкой публике как часть экспозиции «Сила религии».
 Март — Апрель 2011: Центральный офис Сберегательного банка в Саарбрюккене

Примечания 
 
  p. 92

Галерея

Ссылки 
 Официальная страница Коллекции Филиппи
 Публикации в прессе

Одежда в религии
Коллекционирование
Культура Саара
Коллекционеры Германии
Головные уборы